Cnidium kamelinii är en flockblommig växtart som beskrevs av V.M.Vinogr. Cnidium kamelinii ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
kamelinii